Си́мон Шемпп  (;  род. 14 ноября 1988, Мутланген, Баден-Вюртемберг) — немецкий биатлонист, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, чемпион мира 2017 года в масс-старте, многократный победитель этапов Кубка мира. Один из лидеров сборной Германии на протяжении 2010-х годов. В ходе сезона 2020/2021 28 января 2021 года завершил карьеру.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира и сразу попадание в очковую зону— 11 марта 2009 года в индивидуальной гонке в Ванкувере — 24 место.
 Первый личный подиум — 2 место в гонке преследования 20 марта 2010 года в Хольменколлене.
 Второй личный подиум — 3 место в индивидуальной гонке 30 ноября 2011 года в Эстерсунде.
 Первая личная победа — спринтерская гонка на шестом этапе Кубка мира по биатлону 17 января 2014 года в итальянской Антерсельве. На следующий день сделал золотой дубль, одержав победу в гонке преследования.

Общий зачет в Кубке мира 
 2016—2017 — 5-е место (741 очко)
 2015—2016 — 4-е место (769 очков)
 2014—2015 — 4-е место (792 очка)
 2013—2014 — 10-е место (521 очко)
 2012—2013 — 29-е место (341 очков)
 2011—2012 — 26-е место (367 очков)
 2010—2011 — 87-е место (26 очков)
 2009—2010 — 36-е место (216 очков)
 2008—2009 — 60-е место (86 очков)

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Симона Шемппа 

Биатлонисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону